Els paleopropitècids (Palaeopropithecidae), coneguts vulgarment com a lèmurs peresós són una família extinta de lèmurs que inclou quatre gèneres. Malgrat el seu nom vulgar, els parents més propers dels paleopropitècids no són els peresosos, sinó la resta de lèmurs.

Referències 

	

 
Primats d'extinció recent